Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1961 года — финальное двухматчевое противостояние розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1960/61, первого сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Единственный финал в истории Кубка обладателей кубков УЕФА, который был сыгран в два матча. В решающих встречах сошлись шотландский клуб «Рейнджерс» и представитель Италии флорентийская «Фиорентина».

Первый матч прошёл 17 мая 1961 года на стадионе «Айброкс» — домашней арене «джерс». Благодаря «дублю» форварда «фиалок» Луиджи Милана «Фиорентина» праздновала победу в этой встрече со счётом 2:0. В ответном поединке, который состоялся через десять дней на арене «Комунале», сильнее вновь оказались футболисты итальянского коллектива — 2:1. В итоге по сумме двух встреч победителем первого розыгрыша Кубка обладателей кубков стала команда из города Флоренция.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Фиорентина»

Отчёты о матчах

Первый матч

Второй матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 

1961
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1961 года
Кубок обладателей кубков 1961
Кубок обладателей кубков 1961
События 17 мая
События 27 мая
Международные соревнования по футболу в Шотландии
Международные соревнования по футболу в Италии
Международные спортивные соревнования в Глазго
Международные спортивные соревнования во Флоренции
Спорт в Италии в 1961 году
Спорт в Шотландии в 1961 году